Танго — стиль музики та танець, що асоціюється з нею, що виникли в Аргентині та Уругваї, після чого набули популярності по всьому світу.

Топонім 
 Провінція Танґо - історична провінція Японії.
 Калера-де-Танго () - місто в Чилі.

Технології 
 Tango Desktop Project — проект, направлений на створення єдиного візуального стилю (користувацький інтерфейс) для вільного програмного забезпечення, в першу чергу в області значків.
 Танго — пристосування для огранювання дорогоцінних каменів.

Спорт 
 Adidas Tango Durlast — офіційний м'яч Чемпіонату світу з футболу 1978 в Аргентині.
 Adidas Tango España — офіційний м'яч Чемпіонату світу з футболу 1982 в Іспанії.

Музика 
 «Танго» — музичний альбом гурту Скрябін.
 «Tango in the Night» — музичний альбом гурту Fleetwood Mac.

Див. також 
 Танго смерті
 Танга (значення)